Păcurariu:
 Francisc Păcurariu
 Iuliu Păcurariu
 Mircea Păcurariu

Nume de familie românești